64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» состоялась 3 апреля 2022 года в полноценном формате в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США). Первоначально намеченная на 31 января 2022 года в Crypto.com Arena (так с 25 декабря 2021 года называется Стейплс-центр, Лос-Анджелес) она была перенесена из-за пандемии. В церемонии номинирования и награждения имели право участвовать лучшие записи, композиции и исполнители последнего условного года, который исчислялся с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Номинации в 86 категориях были объявлены посредством виртуальной прямой трансляции 23 ноября 2021 года. Джон Батист получил наибольшее количество номинаций — 11, за ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер — по восемь каждый. 1 декабря 2021 года было объявлено, что Тревор Ноа вернется в качестве ведущего 64-й ежегодной телепередачи.

В итоге пять наград получил исполнитель R&B и джаза Джон Батист, включая «Альбом года». Дуэт Silk Sonic (Андерсон Пак и Бруно Марс) выиграл в 4 категориях, включая две главные («Запись года» и «Песня года» за «Leave the Door Open», а Оливия Родриго получила три награды и стала «Лучшим новым исполнителем». По три награды получили кантри-певец Крис Стэплтон, продюсер и автор D’Mile, госпел-певица Си-Си Вайнанс и рок-группа Foo Fighters.

Изменения 2021 года 
Для 64-й церемонии вручения наград Грэмми организаторы объявили о нескольких изменениях в выборе победителей и структуре некоторых категорий:
 В категории Альбом года могут быть номинированы все указанные музыканты (включая гостевых featured), «авторы песен нового материала, продюсеры, звукоинженеры, инженеры по сведению и мастерингу» и в случае победы станут получателями награды (ранее требовался вклад от 33 % или более проигрываемого времени на альбоме).
 Были добавлены категории  (Best Global Music Performance; музыка неевропейских местных традиций) и  (Best Música Urbana Album; латинская и тропическая музыка), в результате чего общее количество категорий достигло 86.
 Категория «Лучшая танцевальная запись» была переименована в Лучшая танцевальная/электронная запись (Best Dance/Electronic Recording).
 В области классических жанров синглы теперь имеют право на номинацию в категориях , , ,  и 
 Для категории  были обновлены следующие правила:
 Для альбомов, состоящих из уже существующих мастер-записей, до 2 продюсеров и до 2 музыкальных супервайзеров могут быть номинированы и/или награждены.
 Для альбомов, состоящих из новых записей и главных исполнителей со значительными выступлениями, до 3 продюсеров (или 4 в чрезвычайных обстоятельствах) и до 2 музыкальных супервайзеров могут быть номинированы и/или награждены. Звукоинженер, «если внесёт вклад в более чем 50 % времени воспроизведения нового записанного материала», также может получить награду.
 Для области музыкальных видео (клипов и фильмов) документальные фильмы, связанные с музыкой, должны содержать не менее 51 % «материала, основанного на исполнении музыки, или отдельных музыкальных клипов, которые вместе создают визуальный альбом», в то время как «фильмы с художественными элементами имеют право на номинацию»
 Три области (Упаковка, Аннотации и Исторический альбом) были переименованы и объединены в одну область Упаковка, Аннотации и Исторический материал.
 Три продюсерские области (Продакшн (неклассическая музыка); Продакшн (объемное звучание); Продакшн (классическая музыка)) были переименованы и объединены в одну область Продакш.
 Добавлена ещё одна , которая будет присуждаться лицам и компаниям, которые «резко раздвинули границы и внесли новаторский, выдающийся и влиятельный вклад в виде технического совершенства и инноваций в сферу звукозаписи» (с 1994 года она была в качестве специальной награды Special Merit/Technical Grammy Award).

Первоначально канадский рэпер Дрейк был объявлен номинантом в категориях лучшее рэп-исполнение (для «Way 2 Sexy») и лучший рэп-альбом (для Certified Lover Boy), но 6 декабря 2021 года он отказался от участия в обеих номинациях. Впоследствии Академия звукозаписи удовлетворила просьбу Дрейка и официально сняла его кандидатуры на обе награды.

Основная категория 
Источник:

Запись года:
 «Leave The Door Open» — Silk Sonic
 «I Still Have Faith in You» — ABBA
 «Freedom» — Джон Батист
 «I Get a Kick Out of You» — Тони Беннетт и Леди Гага
 «Peaches» — Джастин Бибер при участии Daniel Caesar и Giveon
 «Kiss Me More» — Doja Cat при участии SZA
 «Drivers License» — Оливия Родриго
 «Right On Time» — Брэнди Карлайл
 «Happier Than Ever» — Билли Айлиш
 «Montero (Call Me By Your Name)» — Lil Nas X

Альбом года
 We Are — Джон Батист Love for Sale — Тони Беннетт и Леди Гага
 Justice (Triple Chucks Deluxe) — Джастин Бибер
 Planet Her (Deluxe) — Doja Cat
 Happier Than Ever — Билли Айлиш
 Back Of My Mind — H.E.R.
 Montero — Lil Nas X
 Sour — Оливия Родриго
 Evermore — Тейлор Свифт
 Donda — Kanye WestПесня года «Leave The Door Open» Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Бруно Марс, авторы (Silk Sonic) «Bad Habits»
 Fred Gibson, Johnny McDaid & Ed Sheeran, авторы (Эд Ширан)
 A Beautiful Noise
 Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters, songwriters (Алиша Киз & Брэнди Карлайл)
 «Drivers License»
 Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, авторы (Оливия Родриго)
 «Fight For You»
 Dernst Emile II, H.E.R. & , авторы (H.E.R.)
 «Happier Than Ever»
 Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, авторы (Билли Айлиш)
 «Kiss Me More»
 Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solána Rowe & David Sprecher, авторы (Doja Cat при участии SZA)
 «Montero (Call Me By Your Name)»
 Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill & Roy Lenzo, авторы (Lil Nas X)
 «Peaches» 
 Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha «Fury» King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman & Keavan Yazdani, авторы (Джастин Бибер при участии Daniel Caesar и Giveon)
 Right On Time
 Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, авторы (Брэнди Карлайл)Лучший новый исполнитель Оливия Родриго Arooj Aftab
 Jimmie Allen
 Baby Keem
 Finneas
 Glass Animals
 Japanese Breakfast
 The Kid Laroi
 Arlo Parks
 Saweetie

 Поп Лучшее сольное поп-исполнение «Drivers License» — Оливия Родриго «Anyone» — Джастин Бибер
 «Right On Time» — Брэнди Карлайл
 «Happier Than Ever» — Билли Айлиш
 «Positions» — Ариана ГрандеЛучшее поп-исполнение дуэтом или группой «Kiss Me More» — Doja Cat при участии SZA «I Get a Kick Out of You» — Тони Беннетт и Леди Гага
 «Lonely» — Джастин Бибер и Бенни Бланко
 «Butter» — BTS
 «Higher Power» — ColdplayЛучший традиционный вокальный поп-альбом Love for Sale — Тони Беннетт и Леди Гага Til We Meet Again (Live) — Нора Джонс
 A Tori Kelly Christmas — Тори Келли
 Ledisi Sings Nina — Ledisi
 That’s Life — Вилли Нельсон
 A Holly Dolly Christmas — Долли ПартонЛучший вокальный поп-альбом Sour — Оливия Родриго Justice (Triple Chucks Deluxe) — Джастин Бибер
 Planet Her (Deluxe) — Doja Cat
 Happier Than Ever — Билли Айлиш
 Positions — Ариана Гранде

 Танцевальная музыка Лучшая танцевальная/электронная запись «» — Rüfüs Du Sol «» — Афроджек и Давид Гетта
 «Loom» — Оулавюр Арнальдс при участии Bonobo
 «Before» — Джеймс Блейк
 «Heartbreak» — Bonobo и Totally Enormous Extinct Dinosaurs
 «You Can Do It» — Карибу
 «» — TiëstoЛучший танцевальный/электронный альбом Subconsciously — Black Coffee Fallen Embers — Illenium
  — Major Lazer
 Shockwave — Marshmello
  — Sylvan Esso
 Judgement — Ten City

 Рок Лучшее рок-исполнение «Making a Fire» — Foo Fighters «» — AC/DC
 «Know You Better (Live from Capitol Studio A)» — Black Pumas
 «Nothing Compares 2 U» — Крис Корнелл
 «Ohms» — DeftonesЛучшее метал-исполнение «The Alien» — Dream Theater «Genesis» — Deftones
 «Amazonia» — Gojira
 «Pushing The Tides» — Mastodon
 «The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)» — Rob ZombieЛучшая рок-песня «Waiting on a War» Дэйв Грол, Тейлор Хокинс, Реми Джеффи, Нэйт Мендел, Крис Шифлетт & Пэт Смир, авторы (Foo Fighters) «All My Favorite Songs»
 Rivers Cuomo, Ashley Gorley, Ben Johnson & Ilsey Juber, авторы (Weezer)
 « »
 Caleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill & Nathan Followill, авторы (Kings Of Leon)
 «Distance»
 Wolfgang Van Halen, автор (Mammoth WVH)
 «Find My Way»
 Пол Маккартни, автор (Пол Маккартни)Лучший рок-альбом Medicine at Midnight — Foo Fighters Power Up — AC/DC
 Capitol Cuts — Live from Studio A — Black Pumas
 No One Sings Like You Anymore, Vol. 1 — Крис Корнелл
 McCartney III — Пол Маккартни

 Альтернатива Лучший альтернативный альбом Daddy’s Home — St. Vincent  — Fleet Foxes
 If I Can't Have Love, I Want Power — Холзи
 Jubilee — Japanese Breakfast
 Collapsed in Sunbeams — Arlo Parks

 R&B Лучшее R&B-исполнение «Leave the Door Open» — Silk Sonic «Pick Up Your Feelings» — Jazmine Sullivan «Fight for You» — H.E.R. «Leave the Door Open» Брэндон Андерсон, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II и Бруно Марс, авторы (Silk Sonic) Table for Two — Lucky DayeЛучший R&B-альбом Heaux Tales — Джазмин Салливан Рэп Лучшее рэп-исполнениеЛучшее исполнение мелодичного рэпаЛучшая рэп-песняЛучший рэп-альбом Кантри Лучшее сольное кантри-исполнение «You Should Probably Leave» — Крис Стэплтон «Forever After All» — Люк Комбс
 «Remember Her Name» — Mickey Guyton
 «All I Do Is Drive» — Джейсон Исбелл
 «Camera Roll» — Кейси МасгрейвсЛучшее кантри-исполнение дуэтом или группой «Younger Me» — Brothers Osborne «If I Didn’t Love You» — Джейсон Олдин & Кэрри Андервуд
 «Glad You Exist» — Dan + Shay
 «Chasing After You» — Ryan Hurd & Марен Моррис
 «Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)» — Эль Кинг & Миранда ЛамбертЛучшая кантри-песня «Cold» Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Крис Стэплтон, авторы (Крис Стэплтон) «Better Than We Found It»
 Jessie Jo Dillon, Марен Моррис, Jimmy Robbins & Laura Veltz, авторы (Марен Моррис)
 «camera roll»
 Ian Fitchuk, Кейси Масгрейвс & Дэниел Ташиан, авторы (Кейси Масгрейвс)
 «Country Again»
 Zach Crowell, Эшли Горли & Томас Ретт, авторы (Томас Ретт)
 «Fancy Like»
 Cameron Bartolini, Уокер Хейз, Josh Jenkins & , авторы (Уокер Хейз)
 «Remember Her Name»
 Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram & Parker Welling, авторы (Mickey Guyton)Лучший кантри-альбом Starting Over — Крис Стэплтон  — Brothers Osborne
 Remember Her Name — Микки Гайтон
 The Marfa Tapes — Миранда Ламберт, Jon Randall & Jack Ingram
 The Ballad of Dood & Juanita — Стерджилл Симпсон

 Нью-эйдж Премия «Грэмми» за лучший нью-эйдж-альбом Divine Tides — Стюарт Коупленд и Ricky Kej Brothers — Will Ackerman, Jeff Oster и Tom Eaton
 Pangaea — Wouter Kellerman и David Arkenstone
 Night + Day — Opium Moon
 Pieces of Forever — Laura Sullivan

 Джаз  «Humpty Dumpty (Set 2)» — Чик Кориа «Sackodougou» — Christian Scott aTunde Adjuah
 «Kick Those Feet» — Kenny Barron
 «Bigger Than Us» — Джон Батист
 «Absence» — Теренс БланчардЛучший джазовый вокальный альбомЛучший джазовый инструментальный альбом Госпел/Современная Христианская музыка  «Never Lost» — Си-Си Вайнанс Chris Brown, Steven Furtick и Tiffany Hammer, авторы «Believe for It» — Си-Си Вайнанс Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans и Mitch Wong, авторыЛучший госпел-альбом Believe for It — Си-Си ВайнансЛучший альбом современной христианской музыки Old Church Basement — Elevation Worship и Maverick City Music My Savior — Кэрри Андервуд Латино  Американская традиционная музыка  «Cry» — Джон Батист «Cry» Джон Батист и Steve McEwan, авторы (Джон Батистe) Native Sons — Los Lobos My Bluegrass Heart — Béla Fleck I Be Trying — Cedric Burnside 662 — Christone «Kingfish» IngramЛучший фолк-альбом They’re Calling Me Home — Rhiannon Giddens вместе с Francesco Turrisi Kau Ka Pe’a — Kalani Pe’a Регги Лучший регги-альбом Beauty in the Silence − SOJA Global Music  Mother Nature − Анжелика Киджо Voice of Bunbon (Vol. 1) − Rocky Dawuni
 East West Players Presents: Daniel Ho & Friends Live in Concert − Daniel Ho & Friends
 Legacy + − Femi Kuti и Made Kuti
 Made in Lagos (Deluxe Edition) − Wizkid (музыка неевропейских местных традиций)
 «Mohabbat» − Arooj Aftab «Do Yourself» − Анжелика Киджо и Burna Boy
 «Pà Pá Pà» − Femi Kuti
 «Blewu» − Ма, Йо Йо и Анжелика Киджо
 «Essence» − Wizkid при участии Tems

 Музыка для детей  Разговорный жанр  (включая поэзию, аудиокниги & рассказы) Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis − Дон Чидл Aftermath − Левар Бертон
 Catching Dreams: Live at Fort Knox Chicago − J. Ivy
 8:46 − Dave Chappelle and Amir Sulaiman
 A Promised Land − Барак Обама

 Комедия  Sincerely Louis CK — Луи Си Кей Музыкальные шоу Премия «Грэмми» за лучший музыкальный театральный альбом The Unofficial Bridgerton Musical.
 Эмили Беар (продюсер); Эбигейл Барлоу и Эмили Беар (композитор и автор текстов)

 Музыка для визуальных медиа  The United States vs. Billie Holiday — Андра Дей Salaam Remi, продюсер компиляции; Lynn Fainchtein, музыкальный руководительЛучший саундтрек для визуальных медиа Ход королевы (мини-сериал) — Carlos Rafael Rivera, композитор Душа (мультфильм) — Джон Батист, Трент Резнор и Аттикус Росс, композиторыЛучшая песня, написанная для визуальных медиа «All Eyes on Me» (из Bo Burnham: Inside) Бо Бернем (Бо Бернем) Сочинительство/Аранжировка  Упаковка/Оформление  Pakelang
 Li Jheng Han и Yu Wei, оформители (2nd Generation Falangao Singing Group and the Chairman Crossover Big Band)

 All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition
 Даррен Эванс, Дхани Харрисон и Оливия Харрисон, оформители (Джордж Харрисон)

 The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946—1966
 Рики Риккарди, автор заметок на альбоме (Луи Армстронг)

 Joni Mitchell Archives – Vol. 1: The Early Years (1963–1967)
 Патрик Миллиган и Джони Митчелл, продюсеры компиляции; Берни Грундман, мастеринг-инженер (Джони Митчелл)

Производство 
Лучший инжиниринг альбома, классического

Лучший инжиниринг альбома, неклассического
 Love for Sale
 Dae Bennett, Josh Coleman и Billy Cumella, звукоинженеры; Greg Calbi и Steve Fallone, мастеринг-инженеры (Тони Беннетт и Леди Гага)

 Джек Антонофф
 Chemtrails Over the Country Club (Лана Дель Рей) Daddy’s Home (St. Vincent) «Gold Rush» (Тейлор Свифт) Sling (Clairo) Solar Power (Лорд) Take the Sadness Out of Saturday Night (Bleachers)Лучшая ремикшированная запись, не классическая Классическая музыка  «Прайс: Симфонии № 1 и 3» Янник Незе-Сеген, дирижёр (Филадельфийский симфонический оркестр) «Адамс: Мой отец знал Чарльза Айвза („My Father Knew Charles Ives“); Учение о гармонии („Harmonielehre“)»
 , дирижёр ()
 «Бетховен: Симфония № 9»
 , дирижёр (Хор Мендельсона в Питтсбурге и Питтсбургский симфонический оркестр)
 «Мьюли: Сквозная линия („Throughline“)»
 Нико Мьюли, дирижёр (Симфонический оркестр Сан-Франциско)
 «Штраус: Так говорил Заратустра („Also sprach Zarathustra“); Скрябин: Поэма экстаза»
 Томас Даусгор, дирижёр () «Гласс: Эхнатон („Akhnaten“)» , дирижёр; Дж’Ней Бриджес, ,  и Дизелла Ларусдоттир; Дэвид Фрост, продюсер (Оркестр Метрополитен-опера; Хор Метрополитен-опера) «Барток: Замок герцога Синяя Борода („A kékszakállú herceg vára“)»
 Сусанна Мялкки, дирижёр;  и ; Роберт Сафф, продюсер (Хельсинкский филармонический оркестр)
 «Яначек: Лисичка-плутовка („Příhody lišky Bystroušky“)»
 Саймон Рэттл, дирижёр; София Бургос, Люси Кроу, Джеральд Финли, Питер Хор, Анна Лапковская, Паулина Малефане, Ян Мартиник и Ханно Мюллер-Брахманн; Эндрю Корналл, продюсер (Лондонский симфонический оркестр; Лондонский симфонический хор и ансамбль Discovery Voices Лондонского симфонического оркестра)
 «Литтл: Солдатские песни („Soldier Songs“)»
 Коррадо Роварис, дирижёр; Джонатан Маккалоу; Джеймс Дарра и Джон Тойя, продюсеры (Оркестр Филадельфийской оперы)
 «Пуленк: Диалоги кармелиток („Dialogues des Carmélites“)»
 Янник Незе-Сеген, дирижёр; , Изабель Леонард, Карита Маттила,  и Адрианна Печонка; Дэвид Фрост, продюсер (Оркестр Метрополитен-опера; Хор Метрополитен-опера) «Малер: Симфония № 8, 'Симфония тысячи' („Sinfonie der Tausend“)» Густаво Дудамель, дирижёр; Грант Гершон, Роберт Истад, Фернандо Малвар-Руис и Люк МакЭндарфер, хормейстеры (Лия Крочетто, , Райан МакКинни, Эрин Морли, Тамара Мамфорд, , Моррис Робинсон и Тамара Уилсон; Филармония Лос-Анджелеса; Детский хор Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес Мастер Хорал, Национальный детский хор и Пасифик хорал) «It’s a Long Way»
 Мэтью Гард, дирижёр (Йонас Будрис, Кэрри Черон, Фиона Гиллеспи, Натан Ходжсон, Хелен Карлоски, Энрико Лагаска, Меган Рот, Алисса Рут Сувер и Дана Уайтсайд; вокальный ансамбль Skylark)
 «Rising w/The Crossing»
 , дирижёр (International Contemporary Ensemble и Quicksilver; The Crossing)
 «Шнитке: Концерт для хора; Три священных гимна; Пярт: Семь магнификат-антифонов»
 Каспарс Путниньш, дирижёр; Хели Юргенсон, хормейстер (Эстонский филармонический камерный хор)
 «Шихан: Литургия святого Иоанна Златоуста»
 Бенедикт Шихан, дирижёр (Майкл Хоуз, Тимоти Парсонс и Джейсон Томс; Хор Святого Тихона)
 «Поющая гитара»
 , дирижёр (; Остинский гитарный квартет, Дуглас Харви, Лос-Анджелесский гитарный квартет и Техасский гитарный квартет; Conspirare) «Бетховен: Надежда среди слёз. Сонаты для виолончели» — Йо Йо Ма и Эмануэль Акс «Джон Лютер Адамс: Lines Made by Walking» — JACK Quartet
 «: Семь столпов (Seven Pillars)» — Sandbox Percussion
 «Archetypes» — ,  и Third Coast Percussion
 Bruits — Imani Winds Alone Together — Дженнифер Ко An American Mosaic — 
 Bach: Sonatas & Partitas — 
 Beethoven & Brahms: Violin Concertos — Гил Шахам; , дирижёр (The Knights)
 Mak Bach — Мак Гжик
 Of Power — Кертис Стюарт Mythologies
 Сангита Каур и Хила Плитманн (Вирджини Д’Авезак де Кастера, Лили Гайдн, Воутер Келлерман, Надим Мадждалани, Эру Мацумото и Эмилио Д. Милер)
 Confessions
 Лора Стриклинг; Джой Шрайер, пианистка
 Dreams Of A New Day — Songs By Black Composers
 Уилл Ливерман; Пол Санчес, пианист
 Schubert: Winterreise
 Джойс ДиДонато; Янник Незе-Сеген, пианист
 Unexpected Shadows
 Джейми Бартон; Джейк Хегги, пианист (Мэтт Хаймовиц)

 Women Warriors — The Voices Of Change
 Эми Андерссон, дирижёр; Эми Андерссон, Марк Мэттсон и Лолита Ритманис, продюсеры
 American Originals — A New World, A New Canon
 AGAVE и Реджинальд Л. Мобли; Джеффри Сильвер, продюсер
 Berg: Violin Concerto; Seven Early Songs and Three Pieces for Orchestra
 Майкл Тилсон-Томас, дирижёр; Джек Вэд, продюсер
 Cerrone: The Arching Path
  и Ян Розенбаум; Майк Тирни, продюсер
 Plays
 Чик Кориа; Чик Кориа и Бирни Кирш, продюсеры

 «Shaw: Narrow Sea»
 Кэролайн Шоу, композитор (Доун Апшоу, Гилберт Калиш и Sō Percussion)
 «Akiho: Seven Pillars»
 Энди Акихо, композитор (Sandbox Percussion)
 «Andriessen: The Only One»
 Луи Андриссен, композитор (Эса-Пекка Салонен,  и Лос-Анджелесский филармонический оркестр)
 «Assad, Clarice & Sérgio, Connors, Dillon, Martin & Skidmore: Archetypes»
 , , Шон Коннорс, Роберт Диллон, Питер Мартин и Дэвид Скидмор, композиторы (Сержиу Ассад, Кларис Ассад и Third Coast Percussion)
 «Batiste: Movement 11»
 Джон Батист, композитор (Джон Батист)

Видео 
Лучшее музыкальное видео
 «Freedom» — Джон Батист
 Alan Ferguson, режиссёр; Alex P. Willson, продюсер

Лучший музыкальный фильм
 Summer of Soul — Various Artists
 Ahmir «Questlove» Thompson, режиссёр; David Dinerstein, Robert Fyvolent и Joseph Patel, продюсеры

Специальные награды

Lifetime Achievement Award 
 Бонни Рэйтт

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Грэмми
2022 год в музыке
2022 год в музыке США
2022 год в Калифорнии
События 31 января
Апрель 2022 года в США